Tébar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tébar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Tébar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar